Angelo Cianci, réalisateur franco-italien ; 
  (1941-2016), homme politique américain ;
 Hugo Cianci (né en 1989), footballeur français ;
 Mathias Cianci (né en 1982), athlète français.